Комодор може да се отнася за:
 Commodore International, (Комодор Интернешънъл) компютърна фирма съществувала през 1980-те.
 Комодор, висше офицерско звание от военноморските сили
 Комодор (спортен клуб), спортен клуб във Варна, България